Скуково је насељено место града Новог Пазара у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 17 становника.

Демографија

Референце 

Град Нови Пазар
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији